Иван Манолов може да се отнася за:
 Иван Манолев или Манолов (1871 - 1930) – български революционер и учител
 Иван Манолов (р. 1930) – български футболист
 Иван Манолов (р. 1937) – български футболист
 Иван Манолов (1961 – 2005) – български поет